Pacheco může být:

příjmení osob
 Alex Pacheco (1958) – americký aktivista, obhájce práv zvířat a zakladatel společnosti PETA
 Alfredo Pacheco (1982–2015) – salvadorský fotbalista
 Elizardo Sánchez Santa Cruz-Pacheco (1944) – kubánský profesor filosofie a aktivista za lidská práva
 Francisco Pacheco (1564–1644) – španělský malíř, definoval barokní podobu Immaculaty
 Genesio Pacheco – brazilský biolog a veterinář, objevitel Pachecovy choroby
 José Emilio Pacheco (1939–2014) – mexický básník, prozaik a překladatel
 Juan Pacheco (1419–1474) – společník španělského krále Jindřicha IV. Kastilského a první vévoda z Escalony
jiný význam
 Pacheco (planetka) – planetka s pořadovým číslem 25001